Laserpitium aquilegiaefolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Laserpitium aquilegiaefolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
aquilegiaefolium